José Miguel Salinas Moya (Málaga, 1952) es un político español perteneciente al PSOE. Fue presidente del Córdoba C.F. y de la autoridad portuaria de Málaga.

Biografía
José Miguel Salinas Moya está licenciado en Ciencias Económicas y Derecho y tiene un máster en Alta Dirección de Empresas por el instituto San Telmo. Ingresó en UGT y el PSOE en 1975 y fue diputado por la provincia de Córdoba entre 1979 y 1983, cargo que compatibilizó con el de secretario general de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba (1978-1985). Fue también presidente de la Diputación de Córdoba entre 1983 y 1984.

Junta de Andalucía
Ese mismo año, en 1984, el presidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, lo nombra consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía y al año siguiente vicepresidente (1985-1987). Elegido diputado autonómico en las elecciones de 1986, ese año es nombrado Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, cargo que ocuparía hasta 1990. También ha sido vicesecretario general del PSOE de Andalucía, director del Plan Estratégico de Córdoba así como presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (1989-1996).

Córdoba Club de Fútbol
Entre 2009 y 2011 fue presidente del Córdoba C.F., cargo que había ocupado su padre entre 1960 y 1967.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de José Miguel Salinas Moya en el Parlamento andaluz

Personas de Córdoba (España)
Presidentes de la Diputación de Córdoba
Políticos del Partido Socialista Obrero Español
Diputados por la provincia de Córdoba
Diputados de la I Legislatura de España
Diputados de la II Legislatura de España
Vicepresidentes de la Junta de Andalucía
Consejeros de Economía de la Junta de Andalucía
Consejeros de Hacienda de la Junta de Andalucía
Consejeros de Gobernación de la Junta de Andalucía
Presidentes del Córdoba Club de Fútbol
Nacidos en Málaga